Anita Andersson kan avse:
 Anita Andersson (kristen sångare) (född 1946), kristen countrysångare
 Anita Andersson (simmare), (född 1935), svensk simmare
 Anita Andersson (socionom), (född 1940)
 Anita Andersson som alternativnamn för Anita Ericsson, porrskådespelare